Гуджешть () — комуна в Румунії, у повіті Вранча.
 Гуджешть () — село в Румунії, у повіті Вранча. Адміністративний центр комуни Гуджешть.
 Гуджешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Боцешть.